Osoby o nazwisku Elliott:
 David James Elliott – aktor
 Joe Elliott – wokalista
 Missy Elliott – raperka
 Robert Elliott – kat
 Sam Elliott – aktor
 Sean Elliott – amerykański koszykarz
 Stephan Elliott – australijski reżyser
 Stephen Elliott – amerykański botanik
 Wade Elliott – angielski piłkarz
Australia:
 Elliott – miejscowość w Terytorium Północnym
Miejscowości w USA:
 Elliott – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Grenada
 Elliott – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Dorchester
 Elliott – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Elliott – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Elliott – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
Gminy w USA:
 Elliott (ang. Elliott Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
 Elliott (ang. Elliott Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Elliott (ang. Elliott County) – w stanie Kentucky